D78 steht für:
 HMS Archer (D78), Geleitflugzeugträger der Long-Island-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Wolverine (D78), britischer Zerstörer der Royal Navy
 London Underground D78 Stock, Baureihe elektrischer Triebwagen

D78